

Населені пункти та їхні частини
 Рачиці — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Рачиці — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Рачиці — село в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства
 Рачиці — осада в гміні Менцинка Яворського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки